Стефан Беккенбауэр (; 1 декабря 1968, Мюнхен — 31 июля 2015, Мюнхен) — немецкий футболист, тренер. Сын легендарного немецкого защитника Франца Беккенбауэра.

Биография 
Стефан родился в Мюнхене. Он начал играть в местной «Баварии», но за два года во второй команде так и не сумел дорасти до основы. Он провёл большую часть своей 11-летней профессиональной карьеры в нижних лигах, играя за «Мюнхен 1860», «Киккерс» (Оффенбах) и «Саарбрюккен». Также выступал за швейцарский «Гренхен».

Беккенбауэру удалось сыграть 12 матчей в первой Бундеслиге, выступая за «Саарбрюккен», который вскоре вылетел во вторую лигу.

Стефан завершил карьеру в 29 лет в связи с травмой колена. Впоследствии он работал в системе молодёжных команд «Баварии». Беккенбауэр тренировал Томаса Мюллера, Бастиана Швайнштайгера, Тони Крооса и Матса Хуммельса, когда те ещё были детьми.

Стефан скончался в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. У него осталась жена и трое детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Германии
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Бавария II»
Умершие от опухоли мозга